Koper
 Een soort kunstzijde, gemaakt door een ammoniakoplossing van koperoxide aan de spinvloeistof toe te voegen